

Klubovi u 4. HNL - središte "A" sezone 2008./09.

Ljestvice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09 Središte A
4-središte-a